Kaisaniemi (district in Helsinki), een district van Helsinki
Kaisaniemipark, een stadspark in Helsinki
Kaisaniemi Botanische Tuin, een van de Botanische universiteitstuinen van Helsinki.
 Voormalige naam van het Universiteit van Helsinki (metrostation)